Герб Александровского района — официальный символ Александровского района Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий герб Александровского района утверждён решением Александровской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 106 «О гербе муниципального образования „Александровский район“» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного № 2052.

Геральдическое описание герба

Символика 
 юноша, увенчанный княжеской шапкой, символизирует старшего сына В. А. Всеволжского Александра, в честь которого был назван металлургический завод, построенный в 1802 году и впоследствии давший название городу;
 пересечённое лазурью и серебром поле и княжеская шапка взяты из герба рода дворян Всеволожских, «принадлежащими Княжескому достоинству» и подчёркивают историческую преемственность поколений;
 лазурь символизирует величие, красоту и преданность;
 серебряный цвет символизирует бескрайние северные просторы;
 кузнечный фартук, молот и ядра (старейшие эмблемы ремесла) аллегорически показывают город Александровск, как один из первых городов в России, имеющий чугунолитейный и железоделательный заводы, и показывают характерные отрасли промышленности — металлургическую, машиностроительную, в которой заняты жители города;
 чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, свободу, покой и мир.

См. также 
 Флаг Александровского района (Пермский край)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гербы Пермского края
Гербы районов России